O 3.º Regimento de Cavalaria Mecanizado (3.º R C Mec), também conhecido como  Regimento Forte de Santa Tecla, é uma unidade do Exército Brasileiro, localizado em Bagé, no estado do Rio Grande do Sul e vinculado à 3.ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, sediada também em Bagé.

Ligações externas 
 

Regimentos do Exército Brasileiro
Bagé